1. division 2021/2022 var den 26:e säsongen av 1. division, andradivisionen i fotboll för herrar i Danmark.

AC Horsens och Lyngby BK blev uppflyttade till Superligaen medan Esbjerg fB och Jammerbugt FC blev nedflyttade till 2. division.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Uppflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Superligaen 2021/2022

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

Referenser

2021 i Danmark
2022 i Danmark
Fotbollssäsongen 2021/2022
2021/2022